Louis-Philippe Ronse Decraene (1962) é um botânico belga  francófono. Desenvolve atividades académicas no Laboratório de Sistémica de Plantas, Instituto de Botânica da Universidade Católica de Louvain.

Obra 
   The morphological variation and systematic value of stamen pairs in the Magnoliatae. Feddes Repertorium 107 ( 1-2): 1-17 (2008)

 (com  Erik F. e )  Ontogeny and evolution of the flowers of South African Restionaceae with special emphasis on the gynoecium. Plant Syst. Evol. 231 ( 1): 225-258  (2002).

 (com  Erik F.)  Staminodes: Their morphological and evolutionary significance. Bot. Rev. 67 ( 3): 351-402 (2001).

  (com  Erik F.) Floral Development of Galopina Tomentosa with a Discussion of Sympetaly and Placentation in the Rubiaceae 16 pp.  (2000) 

   Morphology, Anatomy and Systematics at the Centenary of Wilhelm Troll's Birth: Proc. of the 13th Symposium Morphology, Anatomy and Systematics [held at the Katholieke Univ. of Leuven (Belgium) in April 1997]. Systematics and geography of plants 68. Editor National Botanic Garden, Domein van Bouchout, 334 pp. (1999).

  The Androecium of the Magnoliophytina: Characterization and Systematic Importance. Editor Katholieke Universiteit Leuven, 435 pp. (1992).

Honras 
Membro
 Real Sociedade de Botânica da Bélgica

Ligações externas 

Botânicos com abreviatura de autor
Professores da Universidade Católica de Louvain